Długoczułkie  lub długoczułkowe może oznaczać:
 Nematocera – muchówki długoczułkie, długoczułkie, długoczułkowe, długorogie, nitkorogie – podrząd muchówek (Diptera),
 Ensifera – prostoskrzydłe długoczułkie, długoczułkie, długoczułkowe – podrząd owadów prostoskrzydłych (Orthoptera).

Zobacz też 
 Krótkoczułkie (krótkoczułkowe).

Przypisy